Доро́га - постапокаліптичний фантастичний роман американського письменника Кормака Маккарті 2006 року.
 Доро́га — фентезійний роман українських письменників-фантастів, відомих під псевдонімом Генрі Лайон Олді 1995 року.

Примітки